Ел Педрегосо има више значења:

 Ел Педрегосо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Педрегосо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегосо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегосо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегосо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегосо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегосо, Санта Круз (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегосо, Ранчо Адријана (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Педрегосо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Педрегосо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегосо, Маравиљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегосо, Ла Пуерта дел Педрегосо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегосо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегосо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегосо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегосо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегосо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педрегосо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Педрегосо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегосо, Ла Блокера (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику